Le nom Henry Higgins désigne notamment :
 Henry Bournes Higgins (1851-1929), homme politique et juge australien ;
 Henry Higgins, personnage de la pièce de théâtre Pygmalion (1914) et de son adaptation cinématographique My Fair Lady (1964).